Drasdo steht für
 Drasdo, Ortsteil der Gemeinde Uebigau-Wahrenbrück im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Drasdo ist der Familienname folgender Personen:
 Hagen Drasdo (* 1952), deutscher Grafikdesigner, Typograf, Museumplaner und Ausstellungsgestalter
 Johann Gottlieb Drasdo (1753–1819), deutscher lutherischer Theologe
 Katharina Drasdo (* 1985), deutsche Designerin, Künstlerin und Hochschuldozentin